Il singolare del Virginia Slims of Houston 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Sabine Hack era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Steffi Graf.

Steffi Graf ha battuto in finale 6–1, 6–1 Åsa Svensson.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Steffi Graf (campionessa)
 n/a
  Iva Majoli (secondo turno)
  Zina Garrison-Jackson (secondo turno)

 Sabine Hack (semifinali) 
 Ann Grossman (secondo turno) 
 Sandra Cecchini (quarti di finale) 
 Chanda Rubin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Houston 1995